40-я гвардейская стрелковая дивизия
 40-я стрелковая дивизия (РККА) — создана в 1919 году
 40-я стрелковая дивизия — создана в 1925 году